Gilmer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gilmer Township (Illinois)
 Gilmer Township (North Carolina)